Winkel (< Germaans winkila-) is een verouderd woord voor een hoek (vgl. 'winkelhaak'). Concreet kan winkel verwijzen naar:

Geografische benamingen
Winkel (Noord-Holland), een plaats in Hollands Kroon
Winkel (Noord-Brabant), een buurtschap in Cranendonck
Winkel (Molenbeersel), een gehucht van Molenbeersel
Winkel (Maasbree), een natuurgebied in Maasbree
Winkel (rivier), een riviertje in Abcoude
Oestrich-Winkel, een plaats in de Duitse deelstaat Hessen
Winkel (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Winkel (Helme), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Winkel (Haut-Rhin), een plaats in het Franse departement Haut-Rhin
Winkel (Zwitserland), een plaats in het district Bülach, in het Zwitserse kanton Zürich

Wetenschappen
Winkel, een synoniem voor 'hoek' in de wiskunde
Winkelprojectie, een methode om de aardbol op kaarten plat weer te geven

Economie
Winkel (zaak), een zaak of plaats waar men goederen kan kopen

Personen
Cees Jan Winkel (1962), Nederlands zwemmer
Clem Van Winkel (1927-2015), Belgisch politica
Corrie Winkel (1944), Nederlands zwemster
Dietrich Nikolaus Winkel (1776-1826), Duits instrumentbouwer
Frans Winkel (196-2016), Nederlands politicus
Jan te Winkel (1847-1927), Nederlands letterkundige
Lammert Allard te Winkel (1809-1868), Nederlands taalkundige
Leon Winkel (1847-1900), Nederlands muziekpedagoog
Lesley te Winkel (1995-), Nederlands voetballer
Lieke te Winkel (1980), Nederlands violiste
Lydia Winkel (1913-1964), Nederlands historica
Michel van Winkel (1923-2006), Nederlands priester en politicus
Oswald Winkel (1873–1953), Duits cartograaf